Шицкуара (Шицквара) — железнодорожная платформа на перегоне Эшера — Новый Афон в Абхазии.

По состоянию на март 2019 года ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Остановочные пункты Абхазской железной дороги